Алахадзы:
 Алахадзы — посёлок в Закавказье
 Алахадзы — платформа Абхазской железной дороги